Navicula steht für:

 ein Weihrauchschiffchen
 eine Gattung der Kieselalgen, siehe Navicula (Gattung)
 ein Forschungsschiff des Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), siehe Navicula (Schiff)